Oteiza (llinatge), llinatge aragonès d'origen navarrès
 Oteiza (Navarra), municipi de Navarra, a la comarca d'Estella Oriental, dins la merindad d'Estella
 Batalla d'Oteiza, combat de l'any 1874 durant la tercera carlinada
 Jorge Oteiza Enbil (Orio, 1908 - Sant Sebastià, 2003), escultor, pintor, dissenyador i assagista basc